kwas 2-hydroksymasłowy
 kwas 3-hydroksymasłowy
 kwas 4-hydroksymasłowy

Przypisy